Глазуново — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Глазуново — бывшее село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2009 году.

Россия 
 Глазуново — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Глазуново — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Глазуново — деревня в Глазуновском районе Орловской области.
 Глазуново — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Глазуново — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Глазуново — деревня в составе города Чусовой Пермского края.
 Глазуново — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Глазуново — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Глазуново — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Глазуново — деревня в Старицком районе Тверской области.